Arthur Jones (schaker) (1913–1971), Welshe schaker
 Arthur Jones (politicus) (1915–1991), Britse politicus
 Arthur Jones (uitvinder) (1926–2007), Amerikaanse uitvinder
 Arthur Jones (muzikant) (ca. 1940–1998), Amerikaanse jazzmuzikant
 Arthur Creech Jones (1891–1964), Britse vakbondsleider en politicus
 Arthur Kenneth Jones (1888–1975), Britse badmintonspeler
 Arthur L. Jones (1945–2006), Amerikaanse journalist
 Arthur Morris Jones (1889–1980), Britse muziekvorser